Jur'evec: città della oblast' di Ivanovo;
 Jur'evec: microdistretto urbano della città di Vladimir;
 Jur'evec: insediamento della oblast' di Nižnij Novgorod.